Lista miast ze świata Zapomnianych Krain z gry fabularnej Dungeons & Dragons. Artykuł opisuje lokacje zarówno z podręczników do samej gry, jak z powieści i gier komputerowych.

Athkatla 
Athkatla – miasto Faerûnu leżące w zachodniej części kontynentu na Wybrzeżu Mieczy. Jest to stolica królestwa Amn, w której rządy sprawuje Anonimowa Rada Sześciu i gildia Złodziei Cienia. Inne organizacje działające w tym rejonie to Zakapturzeni Czarodzieje i Harfiarze. Po Pladze Czarów liczba osób w Radzie została zmniejszona do pięciu. W roku 1479 DR Athkatlę zamieszkiwało 122 tysiące osób. Głównym targowiskiem w mieście jest promenada Waukeen, która jest dwukrotnie większa od Waterdeep.

Akcja gry Baldur’s Gate II: Cienie Amn rozgrywa się głównie w Athkatli.

Blingdenstone 
Blingdenstone – miasto podziemnych gnomów (svirfnebli), wykreowane przez R.A. Salvatore’a w książce „Ojczyzna”, a następnie wykorzystane w wielu kolejnych książkach, w tym innych autorów.

Blingdenstone znane jest przede wszystkim jako ojczyzna Belwara Dissengulpa, przyjaciela drowa renegata Drizzta Do’Urdena. Położone jest kilkadziesiąt kilometrów od Menzoberranzan. Zostało założone przez svirfnebliny uciekające przed faerimmami w Roku Kruchych Początków (-690 RD).

Calimport 
Calimport – miasto należące do państwa Calimshan. Jego najbliższymi partnerami handlowymi są miasta Memnon i Manshaka. Z miastem Manshaka utrzymuje kontakty handlowe drogą morską. Między Calimportem a Memnon kursują karawany. Królem miasta jest Sultan Vezhera. Miasto jest domem zabójcy Artemisa Entreri.

Candlekeep 

Candlekeep bądź Świecowa Wieża – twierdza, znajdująca się na Wybrzeżu Mieczy. Jest miejscem uczonych, znajduje się tam wielka biblioteka. Pracował tu mędrzec i jasnowidz Alaundo. Candlekeep założone zostało w roku -200 (według Rachuby Dolin). Zarządza nim Zakon Zaprzysięgłych. Na jego czele stoi Strażnik Ksiąg imieniem Ulraunt oraz jego pomocnik Pierwszy Czytacz Tethtoril. W Candlekeep rozpoczyna się komputerowa gra fabularna Wrota Baldura.

Ched Nasad 
Ched Nasad, zwane również Miastem Połyskliwych Pajęczyn, miasto kupieckie, znajdujące się w Podmroku. Unikalna architektura miasta nadaje mu szczególny wygląd, niespotykany w innych miastach, jako że składa się w głównej mierze z wielkich zwapniałych pajęczyn, stworzonych w dawnych czasach przez gigantyczne pająki-stróże. Te natomiast, układające się w kilkanaście poziomów na różnej wysokości, są wyznacznikiem pozycji zamieszkujących je istot – na najwyższych poziomach nie ma przedstawicieli niższych ras, jedynie drowy.

Podczas Wojny Pajęczej Królowej miasto zostało zniszczone przez krasnoludów-duegarów, którzy swoimi bombami zapalającymi zniszczyli wapienne sieci. Sprawili tym samym, że budynki z wyższych poziomów miasta spadły na niższe. Z 30 000 drowów, upadek miasta przeżyło tylko 3000. Za upadkiem miasta pośrednio stoi organizacja Jaezred Chaulssin, będąca pod patronatem boga Vhaerauna.

Dekapolis 
Dekapolis to ogólnie przyjęta nazwa tzw. Dziesięciu Miast – grupy osad znajdujących się w Dolinie Lodowego Wichru. Dziesięć Miast założonych zostało nad brzegami jezior Maer Dualdon, Lac Dinneshare i Dellon-Lune.

Na Dekapolis składają się następujące osady: Lonelywood, Termalaine, Targos, Bremen, Caer-Konig, Caer-Dineval, Easthaven, Good Mead, Dougan’s Hole i Bryn Shander.

Elturel 
Elturel – dawniej niezależne miasto, od 1479 DR stolica Państwa Elturgard. Położone na brzegu rzeki Chionthar, składa się z dwóch głównych dzielnic – Wysokiej Dzielnicy oraz Dzielnicy Dokowej. Miasto rządzone jest przez jednego władcę, którym jest Najwyższy Nadzorca Torma. Jego zadaniem jest upewnienie się, że miasto działa sprawnie, a okolica jest bezpieczna.

Everlund 
Everlund – duże miasto handlowe ludzi, elfów, półelfów i niziołków, znajdujące się na Srebrnych Marchiach. W roku 1479 DR zamieszkiwało je 23 tysiące osób. Jest ono silnym i lojalnym sojusznikiem Silverymoon. Do Everlund trafia wiele karawan z południowego zachodu. W sercu miasta znajduje się Targ Dzwonu, na którym handlarze oferują swoje towary i usługi. Jego nazwa pochodzi od znajdującego się w samym centrum targu dzwonu, który ostrzega mieszkańców przed atakami na miasto. Tutejsza Rada Sześciu Starszych stanowi władzę w mieście. Przez Everlund przepływa rzeka Rauvin.

Fireshear 
Fireshear – miasto górnicze leżące we Frozenfar, w północno-zachodniej części Faerun. Usytuowane na wybrzeżu na zachód od rzeki Iceflow. Ta odległa placówka składa się z budynków wykopanych ze skały i wykonanych z kamienia, charakterystycznym elementem są głębokie piwnice, w których można było przechowywać żywność.

Luskan 
Luskan – duże miasto (zwane też Miastem Żagli), leżące na północy Wybrzeża Mieczy.

Luskan jest jednym z najważniejszych miast północy Wybrzeża Mieczy. Jego mieszkańcami są ludzie północy z Ruathrym, w większości byli piraci. W Luskan obejmuje władzę pięciu najwyższych kapitanów, z których każdy był niegdyś lordem wśród piratów. Prawdziwą władzę posiada jednak wspólnota magów zwana Bractwem Tajemnic (lub Tajemnym Bractwem). Jego członkowie starają się unikać konfliktów z Waterdeep i Amn.

W 1361 RD mieszkańcy Luskan podbili ojczyznę ludzi północy, wyspę Ruathrym, lecz wkrótce zostali z niej odparci przez Sojusz Lordów. Luskanie nie tylko stracili twarz, lecz poczuli się również oszukani. Z tego powodu nie zwracają uwagi na cumujących na ich wodach piratów żyjących z łupienia Waterdeep.

Menzoberranzan 

Menzoberranzan, zwane też Miastem Pająków – miasto-państwo. Jest to miasto rodzinne drowa Drizzt Do’Urdena, jednego z popularniejszych bohaterów Zapomnianych Krain.

Menzoberranzan położone jest na północ od Wiecznych Wrzosowisk, pod rzeką Surbrin. Z miasta wychodzi wiele tuneli w różnych kierunkach. Najważniejsze prowadzą do Mithrilowej Hali, Księżycowego Lasu i Wysokiego Lasu. Miasto ma 32 tysiące mieszkańców, z czego 1/3 to drowy, a reszta to ich humanoidalni niewolnicy.

Społeczeństwo miasta jest matriarchalne. Zostało założone przez kapłankę Lolth o imieniu Menzoberra Bez Rodziny. Obecnie jest rządzone przez radę Matek Opiekunek z ośmiu najpotężniejszych rodów szlacheckich.

Mithrilowa Hala 

Mithrilowa Hala – twierdza krasnoludów, w której znajdują się duże pokłady mithrilu, który jest jej głównym surowcem eksportowym. Mithrilową Halę założył klan Battlehammer.

Neverwinter 

Neverwinter – miasto ludzi i półelfów leżące na Wybrzeżu Mieczy liczące ponad 20 000 mieszkańców. Jest nazywane także klejnotem północy i miastem zręcznych rąk. Dzieli się na kilka obszarów takich jak Czarnystaw gdzie mieszka szlachta, półwysep mieszczący więzienie czy Żebracze Gniazdo, dzielnica mieszczan. W roku 1372 DR miasto zostało opanowane przez chorobę o nazwie Wyjąca Śmierć, która była spowodowana przez rasę pradawnych. Podczas kataklizmu spellplague umarł dowódca Neverwinter, lord Nasher Alagondar. Dwadzieścia lat później nowym protektorem stał się Dagult Neverember, lord Waterdeep.

Miasto jest głównym miejscem wydarzeń gry komputerowej Neverwinter Nights, Neverwinter Nights 2, Neverwinter.

Purskul 
Purskul (nazywane też Miastem Spichlerzy) – miasto w Amnie, ważny przystanek dla karawan.

Scornubel 
Scornubel – również znane pod nazwą Miasta Karawan. Położone na zachód od The Reaching Woods, na północnym brzegu rzeki Chionthar, gdzie Trade Way zbiega się z rzeką. Jest to punkt przeładunkowy najróżniejszych karawan ze wszystkich zakątków Faerun. Towary płyną barkami, łodziami i łódkami w zachodnim kierunku w stronę Baldur’s Gate, w północno-wschodnim do Hill’s Edge oraz południowo-wschodnim do Berdusk. Dobra są również transportowane drogą lądową, głównie po Trade Way, aż do Waterdeep na północy i Calimportu na południu. Po 1385 DR miasto uratowało się od zagłady dzięki aneksji do Państwa Elturgard. Głową miasta jest urzędujący w Elurel Najwyższy Zarządca Torma.

Waterdeep 
Waterdeep – jedno z ważniejszych miast w Faerûnie nazywane także Miastem Wspaniałości. Jest położone na południowo-zachodnim skraju Krain Północy i posiada półtora miliona mieszkańców. Miasto zaczęło rozwijać się w roku 1032 KD, gdy pierwszym władcą został Ahghairon. Kiedy w 1248 roku powstało wiele domów gildii, ich mistrzowie chcieli przejąć kontrolę nad miastem. Rozpoczęło to konflikt zwany Wojną Gildii, która zakończyła się bezprawiem.

W grze komputerowej Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark gracz ma za zadanie ochronić Waterdeep przed hordami z Podmroku.

Wrota Baldura 
Wrota Baldura – metropolia licząca ponad 120 tysięcy mieszkańców w 1479 DR. Jest jednym z głównych ośrodków handlu na Wybrzeżu Mieczy. Do powstania miasta przyczynił się awanturnik, Balduran. Dawno temu wypłynął on na zachód Morza Mieczy. Powrócił z niewyobrażalnymi skarbami dzięki którym rozbudowano rybacką osadę. Wzniesiono także mury chroniące przed atakami bandytów. Jakiś czas po zakończeniu budowy, Balduran wyruszył w kolejną wyprawę, z której jednak nigdy już nie powrócił. Po jego zniknięciu lokalni ludzie objęli władzę nad murami i zaczęli pobierać opłaty od żeglarzy wpływających do portu. Po pewnym czasie żeglarze obalili farmerów. Czterech najstarszych nazwało się książętami Wrót i przejęło panowanie w mieście.

Miasto jest głównym miejscem wydarzeń gry komputerowej Wrota Baldura.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Miasta Zapomnianych Krain
Forgotten Realms